Zehmen bezeichnet

Ortsnamen:
 Ortsteil Zehmen der Gemeinde Grieben (Mecklenburg)
 Zehmen (Ort), mit Rittergut und Grundherrschaft, ehemals nördlich von Böhlen in Sachsen gelegen, fiel einem Tagebau zum Opfer, Stammsitz derer von Zehmen

Familienname:
 Zehmen (Adelsgeschlecht), Name einer adligen Familie

dessen Familienmitglieder
 Achatius von Zehmen († 1565), preußischer Beamter im Preußen Königlichen Anteils und im Herzogtum Preußen
 Achaz II. von Zehmen († 1576), preußischer Beamter im Preußen Königlichen Anteils und im Herzogtum Preußen
 Adolf Karl Alexander Lothar von Zehmen (1729–1801), kurfürstlich-sächsischer Geheimer Rat
 Catharina von Zehmen (1513–1558), Stammmutter aller preußischen Dohnas
 Christoph Heinrich Adolph von Zehmen (1728–1799), Kapitän, Generaladjudant, Kammerherr, Reisemarschall und Schloßhauptmann
 Emanuel Leberecht von Zehmen (1697–1739), gräflich-stolbergischer Hofmeister

 Fritz von Zehmen (1860–1942), preußischer Generalmajor
 Georg Philipp von Zehmen († 1640), Oberst und Kommandant von Coburg

 Hanns von Zehmen (1813–1885), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Hans George von Zehmen (1666–1732), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Kammerrat
 Heinrich Ludwig von Zehmen (1743–1832), Deputierter auf dem Lausitzer Landtag, Rittergutsbesitzer
 Johann Anton III. von Zehmen (1715–1790), Bischof des Bistums Eichstätt; Fürstbischof des Hochstifts Eichstätt
 Karl Friedrich von Zehmen (1720–1798), deutscher Weihbischof, Dompropst, Generalvikar und General-Offizial
 Ludwig von Zehmen (1812–1892), deutscher konservativer Politiker, Landtagspräsident im Königreich Sachsen und Rittergutsbesitzer
 Ortel von Zehmen, kurfürstlicher Rat in Brandenburg, Vogt, Amtmann und Hofrichter der Altmark